.

Такмичења у рукомету за жене на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. одржана су у периоду од 17. септембра до 1. октобра када је одиграна финална утакмица. 

Учествовало је 10 репрезентација подељених у две групе по пет екипа. У групама се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Прве 4 екипе из сваке групе ушле су у четвртфинале, у којем су се састали: првопласирани из једне са четвртопласираним из друге групе а другопласирани са трећепласираним. Поражени су играли за пласман од петог до осмог места а победници за пласман од првог до четвртог места по куп систему (елиминацијом).
Екипе које су заузеле пето (последње место) у својим групама играле су меч за девето место.

Група А

Табела групе А 

 Легенда: У = утакмица, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Табела групе Б

Четвртфинале

од 5 до 8 места

Полуфинале

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави екипа победница

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма

Рукомет на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2000.